Підойма — інша назва важеля.
 Підойма — підставка, яку ставлять під дишель.
 Підойма — пристрій у вітряку для піднімання жорнового вала з верхнім жорном.
 «Підойма» — часопис, що виходив у Львові в 1939 році.

Рослини 
Підойма — діалектна чи архаїчна назва рослин з різних родин:
 Підойма — Geranium plenum;
 Підойма — Перстач прямостоячий;
 Підойма — назва видів роду Гравілат (зокрема, Гравілат гірський);
 Підойма челядинська — Підлісник європейський.

Походження назви пов'язане з тим, що деякі з цих рослин вживалися в народній медицині (травництві), «щоб підняти хворого на ноги».

Див. також 
 Подойма — село в Придністров'ї.

Примітки